Arthrobotrys elegans est une espèce de champignons de la famille des Orbiliaceae.

Elle est trouvée sur les excréments.

Références 

  Seifert K.A., Kendrick W.B. & Murase G., 1983. A key to hyphomycetes on dung. University of Waterloo Biology Series. 27, pages 1-62.

Liens externes 

Orbiliomycetes
Espèce de champignons (nom scientifique)